ISO 15924, Коды для обозначения названий письменностей, определяет два набора кодов для ряда письменностей. Каждой письменности присваивается два кода — числовой и содержащий четыре буквы.

Письменностью считается «набор графических символов, используемых для письменной формы одного или более языков». Поэтому письменности, которые (пока) не «используются для письменной формы языка» недвусмысленно исключены.

Там где это возможно, коды получают из ISO 639-2, в котором название письменности и имя использующего её языка совпадают (пример: Гуджарати ISO 639 guj, ISO 15924 Gujr). Предпочтение отдаётся Библиографическим кодам из 639-2, отличающихся от Терминологических кодов, которые в других случаях используются чаще.

Коды ISO 15924, состоящие из 4 букв, включены в реестр меток языков IETF меток языков и поэтому могут быть использованы в файловых форматах, использующих такие метки. Например, они могут быть использованы в HTML и XML, чтобы помочь браузерам определить, какой шрифт использовать для инородного текста. Таким образом, можно различать, например, Сербский язык, написанный кириллицей (sr-Cyrl) или латиницей (sr-Latn), или помечать романизированный текст как таковой.

Поддержка 
ISO назначило регистрирующим органом стандарта Консорциум Юникода. В 2004 году регистратором был назначен Майкл Эверсон.

Коды письменностей

Численные диапазоны 
 000-099 Иероглифические и клинописные письменности
 100-199 Алфавитные письменности, читаемые справа налево
 200-299 Алфавитные письменности, читаемые слева направо
 300-399 Алфавитно-слоговые письменности
 400-499 Слоговые письменности
 500-599 Идеографические письменности
 600-699 Нерасшифрованные письменности
 700-799 (не присвоены)
 800-899 (не присвоены)
 900-999 Коды для частного и специального использования, псевдонимы

Специальные коды 
 Qaaa 900  Зарезервирован для частного использования (начало) (2004-05-29)
 Qabx 949  Зарезервирован для частного использования (конец) (2004-05-29)
 Zsye 993  Эмодзи
 Zinh 994  Код для унаследованной письменности
 Zmth 995  Математические обозначения (2007-11-26)
 Zsym 996  Символы (2007-11-26)
 Zxxx 997  Код для бесписьменных языков
 Zyyy 998  Код для неопределенной письменности
 Zzzz 999  Код для некодированной письменности

Qaaa-Qabx — 50 кодов для частного использования. Диапазон Qaaa-Qabx упоминается не в самом стандарте, а в списке кодов.

Список кодов

Связи с другими стандартами 
ISO 15924 ссылается на следующие стандарты как на незаменимые:
 ISO 639-2:1998 Коды для обозначения названий языков — Часть 2: Alpha-3 код
 ISO/IEC 9541-1:1991 Информационная технология — Обмен информацией о шрифтах — Часть 1: Архитектура
 ISO/IEC 10646-1:2000 Информационная технология — Универсальный много-октетный набор символов (UCS)

За определением шрифта и глифа стандарт ссылается на
 ISO/IEC 9541-1:1991

Примечания

Ссылки 
 ISO 15924:2004
 ISO 15924 Registration Authority (Unicode)
 Official ISO 15924 code lists
 Overview of changes in time

15924
Письменность